Mamíferos das famílias Erinaceidae e Erethizontidae
Echinoidea, gênero de equinodermos também chamados de ouriços-do-mar
Ouriço, nome popular usado para designar as árvores castanha-brava e sapopema (ou aos seus frutos).

Desambiguação